KLM Flight Academy;
 Kls;
 Kolls Cycling Team;
 Kommunisten und Linkssozialisten;
 Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten op Gereformeerde Grondslag;
 Korps Luchtmacht Staf;
 Afkorting voor Station Kleine Scheidegg.